Guidão
Ou ainda:
Niède Guidon
Estação Saint-Guidon

Desambiguação